De Super G voor mannen tijdens de Olympische Winterspelen 2014 vond plaats op 16 februari 2014 in het Rosa Choetor Alpine Resort in Krasnaja Poljana. Regerend olympisch kampioen was de Noor Aksel Lund Svindal.

Tijdschema

Uitslag 

Mannen Super G